Турнир BNP Paribas Masters 2007 года в мужском парном разряде проводится в 33-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы соревнований — пара Арно Клеман / Микаэль Льодра — защищали свой титул и дошли до полуфинала.

Посев 
Все посеянные пары начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Финал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Марк Ноулз /  Фабрис Санторо (Второй раунд)

<li>  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги (Четвертьфинал)
<li>  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Полуфинал)
<li>  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Четвертьфинал)
<li>  Арно Клеман /  Микаэль Льодра (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2007